Пивовары — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пивовары — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Пивовары — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

См. также 
 Пивоварение